María de Sajonia-Weimar (en alemán, Maria von Sachsen-Weimar; Weimar, 7 de octubre de 1571-Quedlinburg, 7 de marzo de 1610) fue princesa-abadesa de Quedlinburg desde 1601 hasta su muerte.

Biografía 

Nacida en Weimar, María era la última hija del duque Juan Guillermo de Sajonia-Weimar, y de Dorotea Susana de Simmern.

La princesa-abadesa Ana III de Quedlinburg murió el 12 de mayo de 1601. El preboste de la congregación había muerto de peste y no había sido remplazado. María fue sugerida como sucesora de Ana III por el guardián de la abadía, su hermano, el duque Federico Guillermo I de Sajonia-Weimar. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, confirmó esta elección el 2 de julio.

Su reinado fue calmado. María demostró no tener voluntad de enfrentarse a los protectores de la abadía, los duques de Sajonia, lo que llevó a una disminución de su propia autoridad temporal. Murió repentinamente en Halle, en su camino a Dresde, y fue enterrada en la abadía de Quedlinburg. Fue sucedida por la princesa Dorotea de Sajonia.

Ancestros

Referencias 

Abadesas de Quedlinburg del siglo XVII
Luteranos de Alemania
Casa de Wettin
Nobles alemanas del siglo XVI
Nobles alemanas del siglo XVII